Отворено првенство Катара 2012. је био четврти професионални ВТА турнир Премијер категорије у 2012. години, а први Премијер 5. Играо се у Дохи (Катар), од 13. до 19. фебруара, на отвореним теренима са тврдом подлогом. Учествовало је 56 тенисерки.

Бранилац титуле, Вера Звонарјова, предала је свој меч другог кола због повреде. Титулу је освојила Викторија Азаренка, којој је ово био први турнир након доласка на прво мјесто ВТА листе. То је њена трећа узастопна титула 2012, што је повећало њен низ узастопних побједа на 17.

Специјалну позивницу (-{WC}-) за учешће на турниру добиле су:
  Фатма ал Набхани
  Онс Јабеур
  Нађа Лалами

Тенисерке које су избориле учешће у главном жребу кроз квалификације (-{Q}-):
  Катерина Бондаренко
  Вера Душевина
  Каролина Гарсија
  Ен Киотавонг
  Варвара Лепченко
  Уршула Радвањска
  Виржини Разано
  Александра Вознијак

Носиоци 
Првих осам носилаца је слободно у првом колу.

  Викторија Азаренка
  Каролина Возњацки (друго коло)
  Саманта Стосур (финале)
  Агњешка Радвањска (полуфинале)
  Марион Бартоли (полуфинале, предала)
  Вера Звонарјова (друго коло, предала)
  Франческа Скјавоне (друго коло)
  Јелена Јанковић ''(друго коло)

<li>  Забине Лизики (прво коло)
<li>  Анастазија Пављученкова (прво коло)
<li>  Доминика Цибулкова (прво коло)
<li>  Пенг Шуеј (друго коло)
<li>  Ана Ивановић (друго коло)
<li>  Светлана Кузњецова (осмина финала)
<li>  Данијела Хантухова (прво коло)
<li>  Јулија Гергес (друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Прва четвртина

Друга четвртина

Доња половина

Трећа четвртина

Четврта четвртина

Извори 

 Главни жреб 
 Квалификације 

Отворено првенство Катара за жене
Тенис 2012.